Die 1. Lig  1991/92 war die 34. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Männer-Fußball. Sie startete am 31. August 1991 mit dem Spiel Galatasaray Istanbul gegen Sarıyer SK und endete am 17. Mai 1992 mit dem letzten Spieltag. Vom 21. Dezember 1991 bis 8. Februar 1992 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Erster in der Saison und somit türkischer Meister der Herren wurde Beşiktaş Istanbul. Damit verteidigten die Schwarz-Weißen ihren Titel zum zweiten Mal in Folge und wurden somit hinter Galatasaray Istanbul und Trabzonspor die dritte Mannschaft die dreimal in Folge die türkische Meisterschaft holen konnte. Es war der achte Meisterschaftsgewinn der Vereinsgeschichte. Beşiktaş beendete zudem die Saison ungeschlagen.

Absteiger der Saison 1991/92 waren Boluspor, Adana Demirspor und Samsunspor.

Teilnehmer 
Für die 1. Lig 1991/92 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 13 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren die drei Zweitligameister Altay İzmir, Adana Demirspor und Samsunspor. Alle drei Mannschaften erreichten somit den direkten Wiederaufstieg in die 1. Lig.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenkönig 
Torschützenkönig wurde Aykut Kocaman von Fenerbahçe Istanbul mit 25 Toren.

Die Meistermannschaft von Beşiktaş Istanbul

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der höchsten Spielklasse auf tff.org türkisch
 Offizielle Internetpräsenz der 1. Lig 1991/92 auf tff.org türkisch
 
 1. Lig 1991/92 auf angelfire.com englisch

1991/92
Fußballsaison 1991/92